Hirschhorn steht für:

 das Hirschgeweih als Material und Werkstoff, siehe Geweih#Nutzung
 das Hirschgeweih in der Heraldik, siehe Hirschstange
 die Burg Hirschhorn oberhalb der Stadt Hirschhorn (Neckar)

Hirschhorn ist der Name folgender Ortschaften:
 Hirschhorn (Neckar), Stadt in Hessen
 Hirschhorn/Pfalz, Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Hirschhorn (Wüstung), ehemaliges Dorf südwestlich Reppinichen in Brandenburg
 Hirschhorn (Wurmannsquick), Dorf im Landkreis Pfarrkirchen in Bayern 
 Dorf der Gemeinde Rüschegg im Kanton Bern in der Schweiz

Hirschhorn ist der Name folgender Personen:
 die Herren von Hirschhorn, der mittelalterliche Ortsadel von Hirschhorn am Neckar, siehe Hirschhorn (Adelsgeschlecht)
 Konrad von Hirschhorn († 1413), unter anderem Domherr in Mainz
 Gertrude Hirschhorn (1928–2020), Geburtsname von Gertrude Schneider, österreichische Publizistin und Hochschullehrerin
 Joel Hirschhorn (1937–2005), US-amerikanischer Komponist
 Kurt Hirschhorn (* 1926), US-amerikanischer Genetiker
 Norbert Hirschhorn (* 1938), US-amerikanischer Mediziner
 Rudolf Hirschhorn (1834–1921), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Thomas Hirschhorn (* 1957), Schweizer Künstler

Siehe auch:
 Samuel Hirszhorn (1876–1942), polnischer Journalist
 Hirschhörnl, Halbinsel am Walchensee
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Kunstmuseum in Washington, D.C.
 Joseph Hermann Hirshhorn (1899–1981), amerikanischer Unternehmer, Finanzier und Kunstsammler
 Hirschhornsalz, ein Backtriebmittel
 Weidenau von Hirschhorn